Abahani Limited é um clube de futebol de Bangladesh. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 2016.

História
O time de futebol de Dhaka Abahani joga na Premier League de Bangladesh. 2 times de futebol de Dhaka Abahani jogam na Premier League de Bangladesh. O clube foi fundado por Sheikh Kamal, filho de Sheikh Mujibur Rahman. Dhaka Abahani fez sua estréia na AFC Cup em 2017 Copa AFC. O clube foi fundado por Sheikh Kamal, filho de Sheikh Mujibur Rahman. Dhaka Abahani fez sua estréia na AFC Cup em 2017 Copa AFC. Dos times de Bangladesh, Abahani Limited é um dos principais, que mais tem tradição.

Títulos
Bangladesh Premier League: 6 (2007, 2008–09 , 2009–10, 2012, 2016, 2017/18)

Federation Cup: 10 (1982*, 1985, 1986, 1988, 1997, 1999, 2000, 2010, 2016 e 2017)

Super Cup: 1 (2011)

Bordoloi Trophy: 1 (2010)

Regional
Dhaka League: 11 (1974, 1977, 1981, 1983, 1984, 1985, 1989-90, 1992, 1994, 1995, 2001)

Semi-pro
National Football Championship: 1 (2000)

Clubes de futebol de Bangladesh